Vólnoie (en rus: Вольное) és un poble (un possiólok) de la República de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 1.926 habitants. Pertany al districte rural de Djankoi.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea